The Сезон ФК «Реал Мадрид» 2015—2016 - 112-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 85-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2015 до 30 червня 2016 року.

Форма 
Постачальник: Adidas / Спонсор: Fly Emirates

Гравці

Трансфери

Прийшли 

Загальні витрати:  €83.5M

Пішли 

 Загальний дохід: €15.65M

Чистий дохід:  €67.85M

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Статистика гравців

Статистика гравців 

|}

Курсивом позначено гравців, що під час сезону зіграли за клуб і його полишили

Голи

Дисциплінарні покарання

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Мадрид»
Real Madrid